Radamisto puede referirse a:
 Radamisto, rey de Armenia del siglo I
 Radamisto, ópera de Georg Friedrich Haendel